Spaghetti peut faire référence à :
 les spaghetti, une variété de pâtes italiennes ;
 les westerns spaghetti, un type de western ;
 la courge spaghetti, une forme de courge ;
 la programmation spaghetti, un type de programmation confuse ;
 la pile spaghetti (ou pile cactus, pile saguaro ou in-tree), forme d'arbre enraciné N-aire, en informatique ;
 l'arbre à spaghetti, un célèbre canular ;
 Signor Spaghetti, un personnage de bande dessinée du même nom ;
 The Spaghetti Incident?, un album du groupe de hard rock américain Guns N' Roses ;
 la Spaghetti chair,  objet du design industriel ;
 le spaghettieis est une spécialité allemande de crème glacée ; 
 le spaghetti de mer, nom vernaculaire de l'algue Himanthalia elongata ; 
 l'arrêt spaghetti.